Die Bezeichnung „Mačkamama“, auf deutsch „Katzenmutter“, hat mehrere Bedeutungen. Es ist

 der Spitzname von Paulina Hermann 
 die Bezeichnung der Villa von Paulina Hermann in Osijek in Kroatien, siehe: Mačkamama (Gebäude)
 der Name einer Station der Straßenbahn Osijek